Hillingsø ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Hillingsø (* 1967), dänische Schauspielerin
 Kjeld Hillingsø (* 1935), dänischer General